Aleksandr Ioudine (1971-), joueur de hockey sur glace russe.
 Aleksandr Ioudine (1969-), joueur de hockey sur glace russo-biélorusse.
 Alexandre Yudine (1949-1986), cycliste